În diverse țări districtul este o unitate teritorială de tip administrativ, statistic, electoral sau militar.

Termenul „district” se poate referi la:
District federal:
Washington, DC
Township
în Mexic, Brazilia, Venezuela
District urban și district rural în Germania
 Listă de districte în Germania
Departament în Franța
Canton în Luxemburg și Elveția
Districtele românești bănățene în Evul Mediu

 Districtele Albaniei
 Districtele Algeriei
 Districtele Austriei
 Districtele Bhutanului
 Districtele Ciprului
 Districtele Elveției
 Districtele Gambiei
 Districtele Israelului
 Districtele Libiei
 Districtele Mozambicului
 Districtele Norvegiei
 Districte autonome ale Rusiei
 Districtele federale ale Rusiei
 Districtele Rwandei
 Districtele Serbiei
 Districtele Sudanului
 Districtele Swazilandului
 Districtele Turciei
 Districtele Turkmenistanului
 Districtele Ugandei
 Districtele Ungariei
 Lista districtelor din Republica Cehă
 Lista districtelor din Republica Slovacă